Bethesda může být:

 Bethesda (rybník) (hebrejsky בית-חסדא – doslova dům milosti) – rybník v Jeruzalémě, zmiňovaný v Janově evangeliu. 
 Bethesda (stanice metra ve Washingtonu) – stanice metra v USA
 Bethesda Softworks – americká společnost
 Bethesda (Wales)
 Bethesda (Davidson County, Severní Karolína)
 Bethesda (Durham County, Severní Karolína)
 Bethesda (Maryland)
 Bethesda (Ohio)
 Bethesda (Tennessee)

Podobné názvy 
 Betsaida